Тула, ранее — Тулинское, — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области. Входит в состав Быстровского сельсовета.

География 
Площадь посёлка — 125 гектар

Население

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательное учреждение.

Примечания 

Населённые пункты Искитимского района